Шаверја може да се односи на:

 Шаверја (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шаверја (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура